A Veiga, municipi de la província d'Ourense.
 Veiga, parròquia del municipi d'A Pobra do Brollón, a la província de Lugo.
 Veiga, parròquia del municipi de Navia, a Astúries.